Маджари е етнонимът на унгарците, но може да се отнася и за:

 Маджари, село в област Хасково, България
 Маджари, квартал на Скопие, Република Македония

Вижте също 
 Маджаре (пояснение)
 Маджарлар